Carlo Fuscagni – giornalista italiano
 Nino Fuscagni – attore e conduttore televisivo italiano
 Stefania Fuscagni – politica e docente italiana